

Mythologie 
 Ladon est  un dragon de la mythologie grecque, gardien des pommes d'or du jardin des Hespérides.

Toponymie 
 Ladon est une rivière et un dieu fleuve du Péloponnèse.
 Ladon est un nom ancien désignant l'Isménos, une rivière de Béotie.
 Ladon est une commune française du département du Loiret, en région Centre-Val de Loire.
 Ladon est une localité du Moyen-Chari au Tchad, à proximité du Parc de Manda.

Homonymie de toponyme